Sahalax eller Sahalahti (finska Sahalahti) är en före detta kommun i landskapet Birkaland i Västra Finlands län.

Sahalax sammanslogs den 1 januari 2005 med Kangasala. Sahalax hade 2 229 invånare (2003).

Ytan (landsareal) hade 114,1 km² och 2.470 människor med ett befolkningstäthet av 21,6 km² (1908-12-31).

Sahalax är enspråkigt finskt.

Källor
 Atlas de Finlande, Société de Géographie de Finlande, Helsingfors 1910

Före detta finländska kommuner
Kangasala